Cambebas, povo indígena do estado do Amazonas
 Língua cambeba, língua de origem tupi-guarani
 Cambeba (Fortaleza), bairro de Fortaleza

Desambiguação